Ramsey steht für:
 Ramsey (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Ramsey Abbey, ehemalige Benediktinerabtei in Cambridgeshire
 Ramsey-Modell, neoklassisches Modell der Wachstumstheorie
 Ramsey-Preis, Begriff in der Volkswirtschaftslehre
 Ramsey-Psalter, farbig bebildertes Psalterium
 Ramsey-Regel, Regel zur optimalen Besteuerung
 Satz von Ramsey, Satz der Graphentheorie
 Ramseytheorie, Teilgebiet der Kombinatorik
 Ramsey-Umspuranlage

Ramsey ist der Name folgender

Orte im Vereinigten Königreich:
 Ramsey (Cambridgeshire)
 Ramsey (Essex)
 Ramsey (Isle of Man), drittgrößte Stadt auf der Isle of Man
 Ramsey Island, Insel in Wales

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Ramsey (Alabama)
 Ramsey (Arizona)
 Ramsey (Arkansas)
 Ramsey (Idaho)
 Ramsey (Illinois)
 Ramsey (Indiana)
 Ramsey (Kalifornien)
 Ramsey (Anoka County, Minnesota)
 Ramsey (Minnesota)
 Ramsey (Mower County, Minnesota)
 Ramsey (New Jersey)
 Ramsey (North Carolina)
 Ramsey (North Dakota)
 Ramsey (Ohio)
 Ramsey (Pennsylvania)
 Ramsey (Knox County, Tennessee)
 Ramsey (Shelby County, Tennessee)
 Ramsey (Texas)
 Ramsey (Virginia)
 Ramsey (West Virginia)
 Ramsey Beach (Florida)
 Ramsey County (Minnesota)
 Ramsey County (North Dakota)
 Ramsey Flats (Virginia)
 Ramsey Grove (South Carolina)
 Ramsey Island (Kentucky)
 Ramsey Springs (Mississippi)
 Ramsey Township (Iowa) in Kossuth County
 Ramsey Township (Illinois) in Fayette County (Illinois)

geografischer Objekte:
 Ramsey-Gletscher, Gletscher in der Ross Dependency, Antarktika
 Ramsey-Kliff, Kliff im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Siehe auch:
 Ramsay